Rasmus Pedersen kan henvise til:
 Rasmus Pedersen (politiker) (1805 - 1882), dansk fæstebonde, sognefoged og folketingsmand
 Rasmus Pedersen Milling (1811 - 1873), dansk politiker
 Rasmus Pedersen (plantefysiolog) (1840 - 1905), dansk plantefysiolog
 Rasmus Lund Pedersen, dansk cykelrytter